Etalon (französisch für ‚Musterstück‘) steht für

Begriffe im Messwesen
 Maßverkörperung
 Eichmaß
Weiteres:
 Etalon T12110, Oberleitungsbus
Siehe auch:
 Etallon
 Fabry-Perot-Etalon
 Etalonia